Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Panama. IJsland heeft geen ambassade in Panama.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Panama
IJslandse